Върба може да се отнася до:

 Върба, род дървовидни или храстовидни многогодишно растения;
 Върба, река в Беломорска Тракия извираща от родопския дял Кушлар, протичайки през гр. Ксанти отделя неговия квартал Самоков от останалата част на града;
 Върба, село в Област Видин, България;
 Върба, село в Област Смолян, България;
 Върба, квартал на град Радомир, България;
 Върба, село в Община Кралево, Сърбия;
 Върба, село в Община Тутин, Сърбия;
 Върба, село в Община Ягодина, Сърбия;
 Върба, село в Община Плевля, Черна гора;
 Върба, село в Община Цетине, Черна гора;